Tuazon ist der Familienname folgender Personen:

 Maximiano Tuazon Cruz (1923–2013), philippinischer Bischof
 Oscar Tuazon (* 1975), US-amerikanischer Installationskünstler und Bildhauer